Miejscowości w USA:
 Antigo – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Langlade
 Antigo – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Langlade
Gminy w USA:
 Antigo (ang. Antigo Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Langlade